Улица Годовико́ва — улица на севере Москвы, в Останкинском районе Северо-Восточного административного округа, между Мурманским проездом и Звёздным бульваром.

История 
Улица образовалась как проезд вдоль железнодорожной ветки (отсюда изгиб улицы), соединявшей Октябрьскую железную дорогу с путями Рижского направления Московской железной дороги. Во второй половине XX века пути были убраны. Похожим образом образовалась Веткина улица.

Переименована в 1965 году в честь Героя Советского Союза, командира взвода С. К. Годовикова (1924—1943), геройски погибшего в 1943 году при форсировании Днепра. Прежнее название с начала XX века — Малая Марьинская улица — по находившейся вблизи деревне Марьино.

Расположение 
Улица Годовикова начинается от Мурманского проезда, проходит на север параллельно Большой Марьинской улице, пересекает Широкий проезд, Узкий переулок, постепенно поворачивает на северо-запад, пересекает улицу Бочкова и выходит на Звёздный бульвар.

Между Узким переулком и улицей Бочкова находится комплекс завода «Калибр».

Учреждения и организации 
 Дом 4 — лингвистическая гимназия № 1531;
 Дом 6 — Управление федеральной государственной службы занятости населения по Москве: Центры занятости населения: СВАО, Останкинский район;
 Дом 7А — Мостеплоэнерго, предприятие № 2; Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК), филиал № 3 СВАО, диспетчерская;
 Дом 16А — школа № 287;
 Дом 18 — детский воспитательно-образовательный комплекс «Пенаты»;
 Дом 9 — завод «Калибр»; ИПФ «Робокон»; СМУ-151; студия «Солнечный дом»; ООО «Комплекс-Бар»;
 Дом 9, строение 3 — Особое конструкторское бюро средств автоматизации;
 Дом 9, строение 25 — Международный славянский институт; ООО «Центр Полимеров-М»; ООО «Агентство Демиург».

Ссылки 
 Схема улицы
 Завод Калибр: Официальный сайт